Coluna vertebral, termo vulgar para a coluna vertebral;
Acne - em dermatologia, a erupção resultante de inflamação com acúmulo de secreção das glândulas sebáceas;
Espinha, termo vulgar para os ossos dos peixes.

Ver também 
 Espinho

Desambiguação